Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 1 по 5 февраля 2017 года в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 16 команд. Чемпионом стала команда Sundbybergs CK Team RP (Сундбюберг; скип Joakim Flyg); команда Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 4-й раз в своей истории, Joakim Flyg как скип команды — в 1-й раз. Серебряные медали завоевала команда Göteborgs CK Nygren (Гётеборг; скип Johan Nygren). Бронзовыми призёрами стала команда Skellefteå CK Melin (Шеллефтео; скип Jon Melin).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2017.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал, проигравшие в полуфиналах встречаются в матче за 3-е место. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».

Стадия 1.

Стадия 2.

Стадия 3.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2017

2017
Спорт в Швеции в 2017 году
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге